Лесничество — основная территориальная единица управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Кроме того, название «Лесничество» носят топонимы:

Россия 
 Лесничество — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Лесничество — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Лесничество  — село в Малоярославецком районе Калужской области
Лесничество — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Лесничество — посёлок в Скопинском районе Рязанской области.
 Лесничество — посёлок в Угранском районе Смоленской области.
 Лесничество — посёлок в Ярцевском районе Смоленской области.

Украина 
 Лесничество — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги

См. также 
 Лесничества
 Старосельское Лесничество
 Верховское Лесничество
 Новоромановское Лесничество
 Лесничество Абрау-Дюрсо
 Перховское Лесничество
 Октябрьское Лесничество
 Северо-Ватцевское Лесничество
 Горское Лесничество
 Алексеевское Лесничество
 Пригородное лесничество
 Бутинское лесничество
 Дюковское лесничество
 Первомайское Лесничество
 Донское Лесничество